Виталий Кличко — Мануэль Чарр — профессиональный боксёрский двенадцатираундовый поединок в тяжёлом весе за титул чемпиона мира по версии World Boxing Council, которым обладал Виталий Кличко. Поединок состоялся 8 сентября 2012 года на базе спортивного комплекса в «Олимпийский» в Москве.

Поединок проходил с преимуществом действующего чемпиона, который владел инициативой на протяжении всего поединка. Во втором раунде Кличко отправил Чарра в нокдаун, а в 4-м вследствие одного  из попаданий чемпиона у Чарра образовалось рассечение возле правого глаза, из-за чего поединок был остановлен, а победа присуждена Виталию Кличко.

Это выступление стало последним в карьере украинского боксёра, он официально являлся чемпионом мира по версии

Предыстория 
18 февраля 2012 года чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко победил британца Дерека Чисору (15-2) и в 8-й раз подряд (после повторного завоевания в бою с Сэмюэлом Питером в 2008 году) успешно защитил свой чемпионский титул. 

После этой победы следующим соперником чемпиона стал немец сирийско-ливанского происхождения Мануэль Чарр, который занимал 7-ю позицию в рейтинге WBC. На момент чемпионского боя с Виталием Кличко Чарра был непобежденным боксером, на его счету была 21 победа в 21 поединке. Однако, всего два поединка имели титульный статус, в обоих на кону стоял титул серебренного интернационального чемпиона по версии WBC (), а его соперниками в этих боях были бразилец Марсело Насименто (15-1) и украинец Тарас Биденко (28-4).

Прогнозы 
Спортивные журналисты и боксёры отмечали, что этот поединок будет не конкурентным для Кличко, а уровень Чарра слишком низок для него. Некоторые эксперты также отмечали, что «ответ на вопрос, продолжит ли свою карьеру Кличко после битвы с Чарром, является чуть ли не большей интригой, чем, собственно, имя победителя главного боя московского вечера бокса 8 сентября» . Бывший чемпион мира в первой тяжелой (по версиям WBC, WBA, WBO, а также журнала The Ring) и тяжелой весовых (по версии WBA) категориях Дэвид Хэй, отмечал что Кличко должен нокаутировать Чарра, а затем полностью перейти из профессионального бокса в политику. Другой боксёр-тяжеловес, бывший соперник Виталия Кличко и претендент на его чемпионский титул — Дерек Чисора, утверждал, что Чарр не сможет противостоять действующему чемпиону, а среди его побед над именитыми соперниками есть только победа над растратившим свои позиции, другим бывшим соперником Кличко-старшего и претендентом на его чемпионский титул (2004) Дэнни Уильямсом.

Ход поединка

Андеркарт 
 Андеркарт — предварительные боксёрские бои перед основным поединком вечера.

После боя

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Боксёрские поединки
2012 год в боксе
События 8 сентября
Сентябрь 2012 года
Спорт в России в 2012 году
2012 год в Москве
Международные соревнования по боксу в России